Bauzenbach und Bautzenbach sind Gewässernamen:

 Bauzenbach (Epbach), linker Zufluss des Epbachs vor dem Rebbichshof, Stadt Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Bautzenbach oder Jammertalbach, rechter Zufluss des Schwarzbachs in Ernstweiler, kreisfreies Zweibrücken, Rheinland-Pfalz